As tábuas eram usadas para registrar o vai e vem das peças que, por correspondência, marcavam o movimento de ovelhas, grãos e potes de mel. Talvez as primeiras tábuas tivessem inclusive impressões gravadas pelas próprias peças - pressionadas contra o barro.

Fonte:https://www.bbc.com/portuguese/geral-40245708

Antigo Oriente Próximo